Бирон, Шарль Арман:
 Бирон, Шарль Арман II де Гонто (1663—1756) — французский полководец, маршал Франции.
 Бирон, Шарль Арман де Гонто (1562—1602) — французский генерал, адмирал, маршал, герцог и пэр Франции, генеральный маршал Франции.